Chad Bassen (né le  à Strathmore, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace et allemand. Son grand père joue également au hockey est Hank Bassen et ses oncles Bob Bassen et Mark Bassen.

Carrière de joueur 
Joueur canadien d'origine allemande, il joue son hockey junior dans l'ouest canadien évoluant pour quatre clubs en quatre saisons. N'ayant pas été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey, il part jouer en Allemagne où il évolue toujours. Il signe avec le Augsburger Panther pour la saison 2011-12.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Pats de Regina ||LHOu ||50 ||9 ||4 ||13 ||47 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2001-2002 ||Pats de Regina ||LHOu ||21 ||2 ||4 ||6 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002||Giants de Vancouver ||LHOu ||44 ||5 ||16 ||21 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Giants de Vancouver ||LHOu ||13 ||3 ||2 ||5 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||55 ||13 ||20 ||33 ||70 ||11 ||5 ||2 ||7 ||6
|-
|2003-2004 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||12 ||2 ||6 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004||Silvertips d'Everett ||LHOu ||43 ||10 ||14 ||24 ||44 ||21 ||3 ||3 ||6 ||24
|-
|2004-2005 ||Lions de Francfort ||DEL ||37 ||1 ||0 ||1 ||53 ||8 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005 ||Lions de Francfort ||CEC ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2005-2006 ||Lions de Francfort ||DEL ||41 ||1 ||5 ||6 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||EV Landsberg ||2. Bundesliga ||4 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Lions de Francfort ||DEL ||40 ||2 ||10 ||12 ||65 ||8 ||1 ||1 ||2 ||18
|-
|2007-2008 ||Straubing Tigers ||DEL ||45 ||11 ||12 ||23 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Straubing Tigers ||DEL ||51 ||8 ||14 ||22 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Straubing Tigers ||DEL ||56 ||12 ||18 ||30 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Hamburg Freezers ||DEL ||52 ||5 ||4 ||9 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Augsburger Panther ||DEL || 52|| 9|| 16|| 25|| 46|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Augsburger Panther ||DEL || 42|| 8|| 4|| 12|| 16|| 2|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2013-2014|| Grizzly Adams Wolfsburg || DEL|| 42|| 2|| 2|| 4|| 18|| 11|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2014-2015 || Iserlohn Roosters ||DEL || 52|| 14||14 || 28||12 || 7|| 1|| 1||2 ||4
|-
|2015-2016 || Iserlohn Roosters ||DEL || 49 || 3 || 13 || 16 || 20 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || Iserlohn Roosters ||DEL || 50 || 10 || 5 || 15 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Iserlohn Roosters ||DEL || 37 || 0 || 4 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Nürnberg Ice Tigers  ||DEL || 50 || 6 || 15 || 21 || 36 || 8 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2019-2020 || Nürnberg Ice Tigers  ||DEL || 51 || 8 || 7 || 15 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| EHC Freiburg || DEL 2 || 45 || 21 || 9 || 30 || 37 || 10 || 2 || 5 || 7 || 8
|-
| 2021-2022|| 1. EV Weiden || Oberliga ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1983
Naissance en Alberta
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Augsburger Panther
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du EHC Freiburg